CVE steht für:
 Common Vulnerabilities and Exposures, ein Industriestandard zur Benennung von Sicherheitslücken in Computersystemen 
 Kap-Verde-Escudo, als Währungscode nach ISO 4217
 Geleitflugzeugträger, Cruiser Aviation Escort oder auch Carrier Vessel Escort
 Chemins de Fer à Voie Etroite, die luxemburgischen Schmalspurbahnen

CVE